Десислава е старобългарско женско име още от Средновековието и исторически може да се отнася за:

 Десислава, последната владетелка на Зета (владение);
 Десислава (севастократорица), съпругата на севастократор Калоян - средновековен управител на Средец;
 Десислава Българска, българска княгиня, дъщеря на българския цар Иван Александър и царица Теодора;

Вижте също 
 Деси Слава, попфолк певица